Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2001 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike en de elfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap Supersport 2001. De races werden verreden op 30 september 2001 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.

Andrew Pitt werd gekroond tot kampioen in de Supersport-klasse met een vierde plaats in de race, wat genoeg was om zijn concurrent Paolo Casoli in te halen.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Eindstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2001
Imola